AGC er en trebogstavsforkortelse som kan referere til:

Foreninger
 Associated General Contractors of America
 Apostolic Generation Church
 Associated Gospel Churches of Canada
 Assyrian General Conference – en politisk organisation som repræsenterer assyrier i Irak.
 Australian Girls Choir – kor; del af Australian School of Performing Arts

Virksomheder
 Australian Guarantee Corporation – finansiel virksomhed
 American Greetings Corporation – lykønskningskort virksomhed
 Asahi Glass Co., Ltd. – teknisk glasfremstillingsvirksomhed

Militær
 Auxiliary General Communications Vessel – en USA marine skibsklasse
 Army Geospatial Center – tidligere Topographic Engineering Center, og del af US Army Corps of Engineers
 Adjutant General's Corps

Videnskab og teknologi
 Active galactic core
 Apollo Guidance Computer
 Atypical Glandular Cells
 Automatic gain control – automatisk forstærkningsstyring
 Automatic generation control

Andet
 Allegheny County Airport (IATA airport code AGC) – en lufthavn i West Mifflin, Pennsylvania
 Autorail à Grande Capacité – togtype